Johann Büsching ist der Name folgender Personen:

* Johann Gustav Gottlieb Büsching (1783–1829), deutscher Archäologe, Germanist und Volkskundler
 Johann Stephan Gottfried Büsching (1761–1833), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Berlin